O Campeonato da 1ª Divisão de Polo Aquático (English: Water Polo) de 2018/2019 foi a 35ª edição desde ressurgimento  em 1984/85, competição organizada pela Federação Portuguesa de Natação,  É disputada por 10 equipas, em duas fases. O Vitória Sport Clube conquistou o seu 1º Título.

Classificação Final
1º) VSC - Vitória Sport Clube (Guimarães)'''

2º) CNPO - Clube Naval Povoense

3º) CFP - Clube Fluvial Portuense

4º) SSCMP - Serviços Sociais Câmara Municipal de Paredes

5º) SAD - Sport Algés E Dafundo

6º) SCP - Sporting Clube de Portugal

7º) CWPC - Cascais Waterpolo Club

8º) CAP - Clube Aquático Pacense

9º) ECN - Évora Clube de Natação - Aminata

10º) AAC - Associação Académica de Coimbra

Play-off Final
1º jogo: 01/06/2019 VSC - CNPO, 13-10 (3-4; 3-3, 2-2; 5-1) em Guimarães

2º jogo: 08/06/2019 CNPO - VSC, 9-9, 14-12 g.p. (1-2;: 1-1; 3-2; 4-4, "5-3 gp") na Piscina Mun. da Senhora da Hora

3º jogo: 15/06/2019 VSC - CNPO,  10-6 (4-3; 3-1; 1-1; 2-1) em Guimarães

Meias Finais do play-off
2º jogo 11/05/2019 VSC - SSCMP, 11-12 (3-4; 4-2; 2-3; 2-3)

2º jogo 11/05/2019 CFP - CNPO, 5-9 (1-3; 0-1; 4-4; 0-1)

1º jogo 27/04/2019 SSCMP - VSC, 11-13 (5-3; 3-3; 1-4; 2-3)

1º jogo 27/04/2019 CNPO - CFP, 9-9 (0-1; 3-3; 2-4; 4-1)

Quartos-de-final do play-off
2º jogo 06/04/2019 CNPO - SCP, 21-8 (5-3; 6-1; 4-2; 6-2), na Piscina Mun. da Senhora da Hora

2º jogo 06/04/2019 SSCMP - SAD, 6-5 (1-1; 0-0; 2-1; 3-3), em Recarei

2º jogo 06/04/2019 CWPC - AAC, 10-12 (4-4; 3-4; 3-1; 0-3), na Abóboda

2º jogo 06/04/2019 Aminata - CAP, 8-10 (1-1; 3-3; 4-2; 0-4), em Coruche

1º jogo 30/03/2019 SCP - CNPO, 7-13 (2-3; 0-2; 2-3; 3-5) em Alvalade

1º jogo 30/03/2019 SAD - SSCMP, 8-12 (0-5; 2-3; 1-3; 5-1) em Algés

1º jogo 30/03/2019 AAC - CWPC, 8-13 (?) na Piscina L.L. Conceição

1º jogo 30/03/2019 CAP - Aminata, 17-8 (2-2; 5-2; 5-2; 5-2) em Paços de Ferreira

O 1º e 2º classificados da 1a fase, Vitória SC e Clube Fluvial Portuense, passam directamente às meias-finais.

5º e 6º lugar do play-off
2º jogo 16/05/2019 SAD - SCP, ?-? (?) em Algés

1º jogo 27/04/2019 SCP - SAD, 10-12 (?) em Alvalade

7º e 8º lugar do play-off
2º jogo 11/05/2019 CWP - CAP, 17-11 (4-2; 2-3; 4-5; 7-1)

1º jogo 27/04/2019 CAP - CWP, 10-6 (1-0; 2-1; 4-0; 3-5) em Paços de Ferreira

9º e 10º lugar do play-off
2º jogo 11/05/2019 Aminata - AAC, 15-11 (4-1; 5-4; 2-3; 4-3)

1º jogo 27/04/2019 AAC - Aminata, 11-8 (3-1; 3-2; 1-1; 4-4) na Piscina LL Conceição

Primeira Divisao 1a Fase

Calendário

Referências

https://fpnatacao.pt/

https://fpnatacao.pt/polo-aquatico.php?modalidade=pa

Competições de polo aquático de Portugal